Portugal
Sé Velha de Coimbra
Almedina (Coimbra) — ou Sé Velha; bairro
Sé Velha de Bragança
Igreja de Miranda do Douro

Espanha
Sé Velha de Lérida

Desambiguações de templos